Batman: The Telltale Series — графическая приключенческая игра, основанная на комиксах о Бэтмене, первая часть игры вышла 2 августа 2016 года, игра вышла на различных платформах. Игра разработана «Telltale Games» в сотрудничестве с DC Comics и Warner Bros. Игра разделена на эпизоды, также как The Walking Dead: The Game, The Wolf Among Us и Minecraft: Story Mode, где принятые игроком решения оказывают влияние на сюжет и отношения с другими персонажами игры. «Telltale Games» анонсировала второй сезон — Batman: The Enemy Within, который вышел 8 августа 2017 года. 17 декабря 2019 года обе части вышли в сборнике The Telltale Batman Shadows Edition, где был добавлен нуар-режим, усовершенствован игровой процесс и обновлены текстуры.

Разработка 
Разработчики объявили, что игра будет похожа на другие игры студии Telltale, такие как The Wolf Among Us и The Walking Dead. Графика игры очень похожа на комиксы таких художников, как Джим Ли, Грег Капулло и Нил Адамс. Движок, который использовался в предыдущих играх, был улучшен.

Эпизоды 
Игра разделена на 5 эпизодов.

Отзывы 
Оценки игры в целом и её эпизодов в частности у критиков и пользователей различны и противоречивы. Первая часть «Царство Теней» на Metacritic получила 74 балла для PC, 70 — по PlayStation 4 и 65 в Xbox One. Вторая часть «Дети Аркхема» имеет 73 балла для PC, 66 — в PlayStation 4 и 83 — у Xbox One. Третий эпизод «Новый Мировой Порядок» выделяется 73 баллами в PC, 74 — по PlayStation 4 и 73 — в Xbox One. Четвёртый эпизод «Страж Готэма»: 73 балла у PC, 73 в PlayStation 4 и 75 на Xbox One. Пятый эпизод «Город света» получил 75 баллов для PC, 67 по PlayStation 4, а также 76 в Xbox One.

OpenCritic выставил целому сезону 71 балл. Средняя оценка русских изданий на Критиканство.ру — 68 баллов.

После выхода первого эпизода, многие рецензенты и игроки остались недовольны технической составляющей игры. Локализация в России первоначально была посредственной, поскольку имелось предложение обновить «водителей видеокарты» уже при входе. ПК-версия оказалась плохо оптимизирована (10—15 кадров в секунду), с устаревшим движком, почти лишена графических настроек и обещанной полной поддержки геймпадов. Разработчики оперативно отреагировали на критику и выпустили первый патч, улучшающий производительность. Игра автоматически подключает дискретную видеокарту при её наличии, а также в настройках появилась опция, позволяющая выбрать между высоким качеством текстур и высокой производительностью. Кроме того, Telltale Games предложила всем желающим бесплатно скачать первый эпизод до 7 ноября 2016 года. С 25 до 28 ноября это касается и пользователей Windows 10. Batman: The Telltale Series также заняла 1 место в списке 10 лучших новинок игр для iOS за сентябрь-октябрь 2016 года.

2 декабря 2016 года первый эпизод Batman: The Telltale Series в Steam стал бесплатным, а разработчиками было выпущено очередное обновление, чтобы «поддержать более широкий диапазон конфигураций ПК» и решить некоторые из проблем, которые появились при первом запуске. Патч содержит улучшения производительности, а также добавляет параметры, позволяющие пользователям настроить игру для своих систем. После установки, это будет происходить автоматически, а для тех, кто хотел бы более точное управление, есть новый набор рендеринга разрешения и качества, в меню Настройки> Графика.

В итоговой рецензии портал Riot Pixels поставил игре оценку 60 %, отмечая несколько разных по настроению, но одинаковых по сути вариантов ответа в диалогах, QTE вместо боевой системы, падение частоты кадров и неправильную локализацию. Иллюзия выбора заменяет свободный режим, а point-n-click уступает настоящим загадкам. Повествование вышло крайне неровным. Отсюда, это исключительно для поклонников Бэтмена, которым не важна форма. Или любителей сериалов Telltale, которых не волнует содержание.

Редакция журнала «Игромания» поставила игре 7 баллов, назвав её свежим и необычным взглядом на историю Бэтмена.

Рецензент IGN Россия дал только 5.8.

Среди зарубежных изданий, GamesRadar оценил ещё меньше — на 2 из 5.

Продажи 

Согласно статистике сервиса Steam Spy, на 24 января 2018 года, продано 333 тысячи копий.

Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет 272 720 человек.

Примечания

Ссылки 
 

Игры для Android
Игры о Бэтмене
Игры для iOS
Игры для macOS
Игры для PlayStation 3
Компьютерные игры 2016 года
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation Network
Квесты Point-and-click
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch